XXXV чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с января по апрель 1973 года.

В соревнованиях I группы приняли участие команды из 5 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Автомобилист» Ленинград, «Буревестник» Москва, СКА Ростов-на-Дону); УССР (ОдТИЛ Одесса, «Буревестник» Харьков, «Локомотив» Киев, «Звезда» Ворошиловград, «Автомобилист» Днепропетровск); ЛатССР («Радиотехник» Рига); КазССР («Буревестник» Алма-Ата), ЭССР («Калев» Таллин).

Команды провели двухкруговой турнир по туровой системе.

Вновь в борьбе за чемпионский титул никто не сумел составить конкуренцию ЦСКА, одержавшему четвёртую победу подряд. Рижский «Радиотехник» после серии неудач смог вернуться в состав призёров.

I группа

II группа 
1. «Динамо» Москва
2. «Динамо» Ленинград
3. «Спартак» Грозный
4. «Буревестник» Минск
5. «Динамо» Иркутск
6. «Динамо» Ташкент
7. ДСК Фрунзе
8. «Молдова» Кишинёв
9. «Мэхсул» Баку
10. «Буревестник» Тбилиси
11. «Куроапаратура» Вильнюс
12. «Динамо» Ереван.

По итогам турнира I группу покидают многолетний участник турнира «Буревестник» Харьков, а также чемпион СССР 1968 года — «Калев» Маарду. Их места займут два динамовских коллектива — «Динамо» Москва и «Динамо» Ленинград.

Призёры 

 ЦСКА (Москва): Валерий Астанин, Виктор Борщ, Ю. Валентович, В. Веремеенко, Вячеслав Домани, Леонид Зайко, Владимир Ковалёв, Владимир Паткин, Анатолий Полищук, Владимир Путятов, Юрий Старунский, Ефим Чулак. Тренер — Юрий Чесноков.

 «Радиотехник» (Рига): Э.Августинский, Олег Антропов, Юрис Девейкус, О.Индраш, В.Исаченко, Э.Киркумс, И.Межкунгс, Г.Мещерский, М.Россов, Павел Селиванов, Х.Скудра, А.Страздиньш. Тренер — Зигисмунд Григолюнович.

 «Автомобилист» (Ленинград): А.Балашов, Фёдор Барчуков, Александр Визжачёв, В.Виноградов, Александр Ермилов, Вячеслав Зайцев, Н.Лисицын, В.Ребров, Александр Сапрыкин, Г.Скорбинин, Анатолий Федотов, А.Хохлов. Тренер — Вячеслав Платонов.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Олег Антропов («Радиотехник» Рига);
Виктор Бардок («Дорожник» Алма-Ата);
Виктор Борщ (ЦСКА Москва);
Александр Визжачев («Автомобилист» Ленинград);
Юрий Девейкус («Радиотехник» Рига);
Александр Ермилов («Автомобилист» Ленинград);
Леонид Зайко (ЦСКА Москва);
Вячеслав Зайцев («Автомобилист» Ленинград);
Владимир Кондра (СКА Ростов-на-Дону);
Валерий Кравченко («Дорожник» Алма-Ата);
Вильяр Лоор («Калев» Маарду);
А. Махнанов (СКА Ростов-на-Дону);
С. Маценко («Звезда» Ворошиловград);
Владимир Паткин (ЦСКА Москва);
Анатолий Полищук (ЦСКА Москва);
Владимир Путятов (ЦСКА Москва);
Михаил Россов («Радиотехник» Рига);
Александр Сапрыкин («Автомобилист» Ленинград);
Павел Селиванов («Радиотехник» Рига);
Юрий Старунский (ЦСКА Москва);
Борис Терещук («Локомотив» Киев);
Владимир Уланов (МВТУ Москва);
Владимир Чернышёв (МВТУ Москва);
Ефим Чулак (ЦСКА Москва).

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1973 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1973 году